Sidi steht für:

 in westarabischen Raum verbreitete Anrede, siehe Sidi
 ein ehemaliges Fabrikgelände in Winterthur, siehe Sidi (Winterthur)
 ein italienischer Hersteller von Motorradstiefeln und Radschuhen, siehe Sidi (Unternehmen)
 eine afrikanischstämmige Volksgruppe in Indien und Pakistan, siehe Siddi (Volk).

Sidi ist der Familienname folgender Personen:
 Ahmed Salim Ould Sidi (1939–1981), mauretanischer Premierminister
 Dey Ould Sidi Baba (1921–1992), marokkanischer Diplomat
 Fadwa Sidi Madane (* 1994), marokkanische Leichtathletin

Siehe auch:
 Siddi
 Zidi